

Възрастова структура 
 0–14 години: 18% (мъже 2 111 320; жени 2 015 347)
 15–64 години: 68% (мъже 7 597 958; жени 7 707 498)
 65 над години: 14% (мъже 1 237 368; жени 1 741 630) (2000)

Коефициент на плодовитост 
 2008-1.38

Естествен прираст 

Основната етническа група в Румъния са румънците, които говорят румънски език - индоевропейски език, произхождащ от латинския. Те представляват 89,5% от населението на страната. В Румъния има значителни малцинствени групи от унгарци, цигани, германци и украинци. Има също и българско малцинство.

Вследствие от успешната румънска външна политика през 19-и и 20 век страната се разпростира значително извън естествените си етнически граници (виж напр. “Мирен договор от Трианон), което поражда значително нехомогенната етническа структура на населението въпреки изселването (включително и „търговия“ на междудържавно ниво) на големи групи етнически унгарци и немци по време на комунистическото управление на Чаушеску и провежданата твърда политика на асимилация.

Етнически състав 
Преброяването от 2002 г. показва, че 10,5% от населението на страната не са етнически румънци, а 9% имат друг майчин език, различен от румънския.

Понастоящем в страната са официално регистрирани и признати 20 малцинства, а унгарската етническа партия Демократичен унгарски съюз в Румъния има 27 места в румънската Камара на депутатите (7,83%) и 12 места в румънския Сенат (8,57%).

Списъкът по-долу включва всички етнически групи с численост над 1000 души:

Религия 
Повечето румънци са православни християни. Католицизмът и протестантството са разпространени най-вече в Трансилвания.

В румънската част на Добруджа има мюсюлманско малцинство, останало от времето на колонизацията от Османската империя.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Външни препратки 
 Министерство на образованието на Румъния: Обучение на езиците на малцинствата, на румънски език 
 The Jews of Romania – на английски език
 Резултати от парламентарините избори - 2004 
 Първични данни от преброяването на населението през 2011 с данни за броя и етническия произход.